Desa Ngabeyan kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngabeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,63, long 110,65), Jawa Tengah, 
 Desa Ngabeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 110,74), Jawa Tengah, 
 Desa Ngabeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,85, long 111,04), Jawa Tengah, 
 Desa Ngabeyan (administrativ by i Indonesien, lat -7,22, long 110,03), Jawa Tengah, 

Robotskapade Indonesienförgreningar